est un double album de Electric Masada enregistré en public à Moscou et à Ljubljana (Slovénie) en 2004, sorti en 2005 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn.

Titres

Personnel
John Zorn - saxophone alto
Marc Ribot - guitare
Jamie Saft - claviers
Ikue Mori - électronique
Trevor Dunn - basse
Joey Baron - batterie
Kenny Wollesen - batterie
Cyro Baptista - percussion

Notes et références 

 Catalogue Tzadik 

Album musical sorti en 2005
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn
Album de Masada